Gasparre – uno dei Magi (Bibbia)
 Gasparre – variante del nome Gaspare
Graziano Gasparre – ciclista italiano
Punta Gasparre – vetta delle Alpi

Pagine correlate 

Gasparri